Fine Line (álbum)
 Fine Line (canção de Harry Styles)
 Fine Line (canção de Paul McCartney)

Desambiguação